Osoby o tym nazwisku:
 Anna Pawłowska – polska siatkarka
 Anna Pawłowska – polska koszykarka
 Maria Pawłowska – polska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa
 Monika Pawłowska – polska polityk i przedsiębiorca

Zobacz też:
 Pawłowski